Магоме́д-Али Дахада́ев (псевдоним Маха́ч; , Унцукуль, Российская империя —  (по другим данным 22 сентября), Верхний Дженгутай, Советская Россия) — общественно-политический деятель Дагестана начала XX века, большевик. Его имя носит город Махачкала. По национальности — аварец.

Биография 

Дахадаев родился . После успешного окончания школы, по рекомендации её директора, он поступил на подготовительное отделение Темир-Хан-Шуринского реального училища.

В 1900 году поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. Учился на стипендию князя А. Казаналипова. Во время учёбы сблизился с революционными организациями и в 1901 году вступил в РСДРП. В 1905 году вернулся в Дагестан, был одним из руководителей организации РСДРП в Темир-Хан-Шуре, входил в состав «Крестьянского центра». Дважды подвергался аресту. Был осуждён, но освобождён под денежный залог своего тестя — М. Шафи в ноябре 1906 года. В 1910 году окончил институт и до 1916 года служил на Майкопской железной дороге инженером. Также Дахадаев имел небольшой завод в Темир-Хан-Шуре и поставлял кинжалы в армию Российской Империи.

После Февральской революции вошёл в состав правительства — Временного Дагестанского Областного Исполкома. Депутатом от Дагестана принимал участие в Первом Горском съезде (Владикавказ, 1-7 мая 1917 г.), образовавшего ЦК Союза Горцев Северного Кавказа и Дагестана, членом которого он был избран. В конце мая вошёл в состав «Дагестанской Социалистической группы», образованной Дж. Коркмасовым по возвращении из Парижа. От неё был избран во Всероссийское Учредительное Собрание. Резко высказывался в адрес большевиков, но был частью советской власти в регионе.

С апреля 1918 г. вошёл в состав Областного ВРК (пред. Дж. Коркмасов), в качестве заведующего военным отделом, сохраняя тот же пост при его трансформации в июне в Областной Исполком Советов (пред. Дж. Коркмасов). Комиссар областного военного комиссариата (ОВК). Являлся членом Чрезвычайного военного Совета вместе с Уллубием Буйнакским. Занимался организацией Дагестанской Красной Армии, которую и возглавил 11 июля. Руководил ею в боях против Белой Гвардии под предводительством полковника Л. Ф. Бичерахова.

Командовал войсками в Дагестане в боях за Петровск, где Дахадаев получил от Облисполкома сумму (5 млн.) с целью формирования отрядов в горах для дальнейшей организации борьбы и выдвинулся в сторону Верхнего Дженгутая, где по заранее условленной договорённости должен был встретиться с командиром конного полка Тимошининым, но подвергся нападению и был убит.

По распространенному в советской историографии мнению (А.Мельчин), член контрреволюционного областного комитета князь Нух-бек-Тарковский, командующий войсками приказал полковнику Джафарову выслать навстречу Махачу отряд, задержать и убить его на месте. Однако версия эта опровергается в «Мемуарах полковника М. Джафарова». Скорее всего, истинной целью нападения, включая, конечно, и озлобленность к нему как к врагу, явился соблазн забрать 5 млн, которых, однако, при М. Дахадаеве не оказалось.

Похоронен в Темир-Хан-Шура (ныне — Буйнакск) в братской могиле, там же похоронены Уллубий Буйнакский, С-С. Казбеков, С. Дударов, А. Алиев, Е. Гоголев, А. Абдулмеджидов, А. Гаджимагомедов, И. Базалаев, Павленко, С. Даибов, С. Абдурахманов.

Семья 
Был женат на старшей дочери (Патимат) Мухаммеда-Шефи, четвёртого сына имама Шамиля . После непродолжительного брака дал ей развод (в супружестве был сын Адиль). Спустя время женился на её младшей сестре — Нафисат. («Лица — в истории, История — в лицах», жур. «Дагестан», 2005 г). В качестве приданого получил кинжальный заводик в Темир-Хан-Шуре и вполне успешно осуществляя коммерцию в годы Первой мировой войны, по договору с военным ведомством поставлял свою продукцию армии. В этом браке детей не имел.

Память 

В память Дахадаева 10 июля 1922 года решением ВЦИК г. Петровск-порт переименован в Махачкала.

Также в честь него названы:
 Дахадаевский район Дагестана (до 19 апреля 1930 года Ураринский район)
 кутан СПК им.М. Дахадаева  (бывший колхоз им. М.Дахадаева; ранее клх им. Молотова) населенный пункт Тляратинского района, расположенный в Бабаюртовском районе(в так называемой Зоне отгонного животноводства)
 Дахадаевка (бывш. село Преображенское) — хутор Кумторкалинского района Дагестана
 Дахадаево — название села Даттах (Чечня) с 1944 по 1957 г.
 Махачаул — название села Ца-Ведено (Чечня) с 1944 по 1957 г.
 Махач-Аул — аул в Нефтекумском районе Ставропольского края.
 Махачкент — бывший аул в Кизлярском районе Дагестане, ныне в составе села Новый Бирюзяк

 Памятник
В 1971 году на привокзальной площади Махачкалы открыт памятник Махачу Дахадаеву.

Примечания

Литература 
 Мельчин А. Военком Махач Дадаев // Военно-исторический журнал, № 3, 1939

Ссылки 
 БСЭ: Дахадаев, Магомед-Али, портрет
 Махач Дахадаев. Биография

Революционеры Дагестана
Марксисты
Казнённые революционеры
Погибшие в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году